

Geografia 
 Italia
 Regalbuto – comune del libero consorzio comunale di Enna in Sicilia

Persone 
 Corrado Regalbuto – canottiere italiano
 Joe Regalbuto – attore statunitense

Altro 
 Carnevale di Regalbuto – manifestazione carnevalesca della Sicilia centrale
 Futsal Regalbuto – squadra italiana di calcio a 5 con sede nell'omonima cittadina